Edy – nome proprio di persona
 Edy – film del 2005 diretto da Stéphan Guérin-Tillié
 Edy – carta prepagata giapponese
 John William Edy – pittore britannico

Pagine correlate 
 Edi